

Codici 
 NPP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Napperby (Australia)
 NPP – Nuclear Power Plant (Centrale Nucleare)

Partiti politici 
NPP – Partito del Nuovo Potere, partito politico di Taiwan